Söderberg är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på olika sätt. Den 31 december 2019 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna:
 Söderberg 12 347
 Söderbergh 67
 Söderbärg 12
 Söderbärj 8

Tillsammans med 1 person som stavar namnet på annat sätt blir detta 12 435 personer, vilket ger namnet plats nummer 59 på listan över Sveriges vanligaste efternamn.
Namnet förekommer också i de andra nordiska länderna samt bland skandinaviska invandrare till USA. I det senare fallet skrivs det vanligen Soderberg.

Släkter
 Söderberg (släkter), omfattar författaren Hjalmar Söderbergs släkt jämte finansfamiljen Söderberg.

Platser
Söderberg (Geta, Åland), kulle på Åland,

Personer med namnet Söderberg eller varianter av detta namn

A
 Adèle Söderberg (1880–1916), målare
 Adolf Söderberg (1855–1915), målare och tecknare
 Agne Söderberg (1917–2007), målare, tecknare och skulptör
 Alexander Söderberg (född 1988), fridrottare (löpare)
 Alissa Söderberg (född 1994), stavhoppare
 Anders Söderberg (olika betydelser)
 Anders Söderberg (född 1975), ishockeyspelare 
 Anders Söderberg (instrumentmakare)(1800–1862)
 Anders Söderberg (kartgravör) (1750–?)
 Andreas Söderberg (född 1996), ishockeyspelare
 Anna Söderberg (född 1973), diskuskastare
 Anna Söderberg (politiker) (1867–1951), socialdemokratisk pionjär
 Arne Söderberg (1924–1989), dragspelare
 Astrid Söderbergh Widding (född 1963), filmvetare, rektor för Stockholms universitet

B
 Beata Söderberg Quin (född 1976), cellist och tonsättare
 Bengt Söderberg (född 1931), meteorolog
 Bengt Söderbergh (1925–2019), författare och översättare
 Bengt Säve-Söderbergh (född 1940), ämbetsman, ambassadör och statssekreterare, socialdemokrat
 Benkt Söderberg (född 1958), musiker
 Bengt G. Söderberg (1905–1985), konsthistoriker
 Bert Söderberg (1907–1995), målare
 Bertil Söderberg (född 1947), handbollsspelare
 Betty Söderberg (1910–1993), dansk skådespelare
 Björn Söderberg (1958–1999), fackföreningsman, mördad
 Bo Söderberg (född 1953), friidrottare (sprinter)
 Brynolf Söderberg (1924–2001), målare och tecknare

C
 Camilla Söderberg (född 1953), tonsättare och blockflöjtspelare
 Carl Söderberg (olika betydelser), flera personer
 Carl Söderberg (präst) (1894–1963), svensk präst
 Carl Söderberg (född 1985), ishockeyspelare
 Carl Söderbergh (född 1962), internationell jurist, bl.a. i Amnesty International
 Carl Gustaf Söderberg (1756–1783), tecknare
 Carl Nestor Söderberg (1830–1881), arkitekt
 Carl Wilhelm Söderberg (1876–1955), svensk-norsk uppfinnare och ingenjör
 Cecilia Söderberg-Nauclér (född 1967), professor i immunologi
 Charlie Söderberg (född 1974), programledare, företagare
 Christian Söderberg (född 1985), fotbollsspelare
 Curt Söderberg (1927–2010), hinderlöpare

D
 Daniel Söderberg (1807–1882), präst
 David Söderberg (född 1979), finlandssvensk släggkastare
 Dora Söderberg (1899–1990), skådespelare

E
 Edvard Söderberg, flera personer
 Edvard Søderberg (1869–1906), dansk författare och poet
 Edvard Söderberg (direktör) (1938–2010), direktör, medicine hedersdoktor
 Edvard Söderberg (kansliråd) (1887–1967)
 Edvard Söderberg (statistiker) (1849–1928), statistiker
 Elisabeth Söderberg(1912–1991), konstnär, skriftställare och teckningslärare
 Erik Söderberg, flera personer
 Eric Söderberg (1909–1962), konstnär
 Erik Söderberg (företagsekonom) (1926–2009), VD för Ratos och Nordiska Kompaniet
 Erik Söderberg (jurist) (1888–1972), VD för Hj. Söderberg AB, ledamot av Musikaliska akademien
 Erik Natanael Söderberg (1869–1937), journalist, redaktör och skald
 Ernst Söderberg (1871–1919), kassör och riksdagsman
 Ernst Söderberg (konstnär) (1889–1967), konstnär och arkitekt
 Eugénie Söderberg (1903–1973), svenskamerikansk journalist, författare och översättare
 Eva Söderberg (född 1960), litteraturvetare

F
 Felix Söderberg (1899–1969), möbelsnickare och konstnär
 Freddy Söderberg (född 1984), fotbollsspelare
 Fredrik Söderberg  (född 1972), konstnär
 Frithiof Söderbergh (1864–1924), borgmästare och politiker (liberal)
 Fritz Söderberg (1915–2003), målare
 Fritz Söderbergh (1865–1948), väg- och vattenbyggnadsingenjör

G
 Gerd Söderberg (aktiv på 1960-talet), sångerska
 Gertie Söderberg (1892–1983), skolledare
 Gotthard Söderbergh (1878–1943), nurolog med professors namn
 Greta Söderberg (1897–1977), operettsångare och skådespelare
 Gunnar Söderberg (1893–1975), målare och tecknare
 Gunnar Säve-Söderbergh (1910–1948), paleontolog
 Gustaf Söderberg (1799–1875), militär och konstnär
 Gustaf Söderberg (konstnär) (1788–1853 eller 1854), målarmästare och dekorationsmålare
 Gösta Söderberg (1921–2004), skådespelare

H
 Herman Söderbergh (1871–1945), skolledare
 Hildur Söderberg (1885–1976), målare, tecknare och illustratör
 Hjalmar Söderberg (1869–1941), författare
 Hjalmar Söderberg (företagsledare) (1859–1933), företagsledare och konstnär

I
 Isabelle Söderberg (född 1989), tävlingscyklist
 Ivan Söderberg (1906–1947), musiker

J
 Janie Varades-Söderberg (1933–2022), översättare och konstnär
 Joel Söderberg (född 1975), hacker
 Johan Söderberg, flera personer
 Johan Söderberg (född 1962), musiker, filmare och klippare 
 Johan Söderberg (1772–1826), instrumentmakare
 Johan Söderberg (ekonom) (1923–2011), företagsledare
 Johan Söderberg (politiker) (1877–1942), politiker
 Johanna Söderberg (född 1990), popsångerska
 Johnny Söderberg (född 1954), skådespelare
 Judit Söderberg (1882–1948), skådespelare

K
 Kiruna Söderberg (1899–1926), den första som föddes i Kiruna samhälle
 Klara Söderberg (född 1993), popsångerska

L
 L.G. Söderberg (aktiv i början av 1800-talet), grafiker
 Lasse Söderberg (född 1931), författare och översättare
 Leif Söderberg (1944–2005), målare och grafiker
 Lena Söderberg (född 1955), jägmästare, generaldirektör 
 Lena Söderberg (modell) (född 1951), fotograferad i Playboy 1972
 Lennart Söderberg (1941–2022), fotbollsspelare och tränare
 Lennart Söderberg (arkitekt) (1923–2012)
 Lillanna Söderberg (1916–2019), målare och teaterdekoratör
 Lisa Söderberg  (född 1943), VD för Sveriges Radio
 Lovisa Söderberg (född 1988), programledare

M
 Magnus Söderberg (1835–1908), godsägare och riksdagsman
 Margareta Söderberg (född 1937), vissångare och konstnär
 Margit Söderberg (1908–1993), målare och tecknare
 Maria Söderberg (född 1954), politiker, centerpartist
 Maria Söderberg (fotograf) (född 1959)
 Marianne Söderberg (född 1943), TV-producent
 Marie Tourell Søderberg (född 1988), dansk skådespelare
 Marta Söderberg (född 1980), förfttare av ungdomsböcker
 Mia Söderberg (född 1961), barnboksförfattare
 Mikael Söderberg (1903–1931), författare
 Mona Söderberg (1924–2011), målare och tecknare
 Märta Söderberg (1871–1932), gift med författaren Hjalmar Söderberg

N
 Niklas Söderberg (född 1964), poet och intellektuell
 Nils Söderberg (1897–1988), flygpionjär, generalmajor
 Nils Söderberg (1900–1985), överste
 Nils Söderberg (1903–1970), målare, grafiker och tecknare 
 Nils Johan Söderberg (1851–1941), domprost

O
 Ole Söderberg (född 1990), fotbollsmålvakt
 Olof A Söderberg (1872–1931), företagsledare, generalkonsul
 Oscar Söderberg (född 1975), kompositör musikproducent
 Ossian Söderberg (1876–1932), svenskamerikansk glasmålare

P
 Paul Söderberg (1897–1939), svensk-argentinsk arkitekt, skulptör och grafiker
 Per Söderberg (1836–1881), grosshandlare med firman Söderberg & Haak
 Per Söderberg (politiker) (född 1946), politiker (centerpartist)
 Per-Olof Söderberg (född 1955), företagsledare
 Peter Söderberg (1728–1775), hovbildhuggare

R
 Ragnar Söderberg (1900–1974), företagsledare, generalkonsul
 Ragnar Söderberg (militär) (född 1935), militär
 Ragnhild Söderbergh (född 1933), språkvetare, barnspråksforskare
 Rajne Söderberg (född 1953), häcklöpare
 Richard Söderberg (1895–1979), svensk-amerikansk ingenjör
 Rickard Söderberg (född 1975), tenor
 Roland Söderberg (1922–1983), skådespelare
 Richard Söderberg (1895–1979), svenskamerikansk ingenjör och professor
 Rickard Söderberg (född 1975), operasångare, tenor, och debattör
 Roland Söderberg  (1922–1983), skådespelare
 Rolf Söderberg (1918–2013), författare och konstkännare
 Rudolf Söderberg (1881–1958), ornitolog
 Rune Söderberg  (1915–1977), målare och tecknare

S
 Samuel Söderberg (1859–1924), riksdagsman
 Sara Söderberg (född 1994), friidrottare, mångkampare
 Staffan Söderberg (född 1966), gymnastikledare, dansare
 Sten Söderberg (1906–1993), politiker, socialdemokrat
 Sten Söderberg (författare) (1908–1981), journalist, författare och översättare
 Sten Söderberg (nydemokrat) (född 1941), politiker, nydemokrat
 Sven Söderberg, flera personer
 Sven Söderberg (direktör) (1928–2004), direktör i Ratos och Söderberg & Haak
 Sven Söderberg (filolog) (1849–1901), professor i nordiska språk
 Sören Söderberg (1924–2008), skådespelare

T
 Thomas Söderberg (född 1948), biskop i Västerås stift
 Tom Söderberg (född 1987), fotbollsspelare
 Tom Söderberg (historiker) (1900–1991), historiker
 Tommy Söderberg (född 1948), fotbollsledare
 Torgny Söderberg (1944–2022), musikproducent
 Torgny Säve-Söderbergh (1914–1998), egyptolog
 Torsten Söderberg (1894–1960), företagsledare, generalkonsul

U
 Ulf Söderberg, flera personer
 Ulf Söderberg (arkivarie) (född 1946)
 Ulf Söderberg (organist) (född 1959)

V
 Verner Söderberg (1872–1932), historiker och journalist
 Victor Söderberg (1800–1866), urmakare

W
 Wilhelm Theodor Söderberg (1845–1922), tonsättare och kyrkomusiker

Å
 Åke Söderberg (1951–1988), ishockeyspelare

Källor

Svenska efternamn